Татья́на Афана́сьева:
 Афанасьева, Татьяна Алексеевна (Эренфест-Афанасьева; 1876—1964) — российский и голландский математик.
 Афанасьева, Татьяна Васильевна (род. 1946) — почётный член РАХ.